

Code 
BIG peut faire référence à :
 .

Pseudonyme 
B.I.G. ou  BIG peut faire référence à certains pseudonymes :
 The Notorious B.I.G., le pseudonyme du rappeur américain Christopher Wallace ;
 Boys In Groove, un boy group sud-coréen.

Cinéma 
Big peut faire référence à :
 Big, un film de 1988 avec Tom Hanks ;
 Big, un album de la chanteuse américaine Macy Gray ;
 Big, une série télévisée sud-coréenne de 2012.

Toponyme 
 Big, une rivière d'Alaska, dans la Région de recensement de Yukon-Koyukuk ;
 Big, une rivière dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 Big, une rivière du Labrador au Canada.

Voir aussi 
 
 Big Boi (1975-), un artiste et producteur américain de hip-hop membre du duo alternatif OutKast
 
 Big Dig
 
 
 
 
 Big5, une méthode de codage de caractères traditionnels chinois principalement utilisée à Taïwan et à Hong Kong
 Big the Cat, un personnage de jeu vidéo, apparaissant dans la série .

Homonymie de titre